|-
|(97501)||2000 CE92|| align=right|13,9|| align=right|3,217|| align=right|0,139|| align=right|4,52|| align=right|5,768||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97502)||2000 CL93|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,211|| align=right|8,53|| align=right|5,344||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97503)||2000 CH94|| align=right|13,9|| align=right|3,151|| align=right|0,038|| align=right|10,55|| align=right|5,593||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97504)||2000 CO97|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,289|| align=right|24,90|| align=right|5,719||MBA||13. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(97505)||2000 CY99|| align=right|15,5|| align=right|2,981|| align=right|0,102|| align=right|2,45|| align=right|5,146||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97506)||2000 CJ100|| align=right|16,0|| align=right|2,968|| align=right|0,090|| align=right|0,98|| align=right|5,114||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97507)||2000 CV103|| align=right|15,1|| align=right|2,805|| align=right|0,195|| align=right|9,13|| align=right|4,698||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97508)||2000 CU110|| align=right|14,5|| align=right|2,977|| align=right|0,016|| align=right|8,97|| align=right|5,136||MBA||6. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(97509)||2000 CC112|| align=right|14,9|| align=right|3,044|| align=right|0,129|| align=right|10,51|| align=right|5,310||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(97510)||2000 CN112|| align=right|14,9|| align=right|3,005|| align=right|0,032|| align=right|3,14|| align=right|5,209||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97511)||2000 CH118|| align=right|15,4|| align=right|3,042|| align=right|0,161|| align=right|1,33|| align=right|5,306||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97512)||2000 CV118|| align=right|15,4|| align=right|2,861|| align=right|0,076|| align=right|1,16|| align=right|4,838||MBA||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(97513)||2000 CD137|| align=right|15,4|| align=right|2,863|| align=right|0,072|| align=right|3,10|| align=right|4,844||MBA||4. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97514)||2000 DL1|| align=right|14,0|| align=right|2,018|| align=right|0,274|| align=right|35,36|| align=right|2,866||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97515)||2000 DW3|| align=right|15,5|| align=right|1,921|| align=right|0,051|| align=right|22,82|| align=right|2,661||MBA||26. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97516)||2000 DX3|| align=right|13,2|| align=right|3,235|| align=right|0,055|| align=right|22,39|| align=right|5,817||MBA||27. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97517)||2000 DV5|| align=right|15,1|| align=right|1,941|| align=right|0,106|| align=right|24,24|| align=right|2,703||MBA||26. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97518)||2000 DR6|| align=right|14,8|| align=right|2,913|| align=right|0,076|| align=right|3,78|| align=right|4,971||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97519)||2000 DM16|| align=right|14,1|| align=right|3,086|| align=right|0,108|| align=right|13,07|| align=right|5,421||MBA||29. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97520)||2000 DA18|| align=right|15,2|| align=right|3,138|| align=right|0,136|| align=right|1,04|| align=right|5,559||MBA||25. února 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(97521)||2000 DF18|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,141|| align=right|13,70|| align=right|4,206||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97522)||2000 DV19|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,196|| align=right|1,28|| align=right|5,434||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97523)||2000 DW22|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,231|| align=right|6,08|| align=right|5,382||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97524)||2000 DX22|| align=right|14,3|| align=right|3,021|| align=right|0,073|| align=right|9,46|| align=right|5,250||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97525)||2000 DP24|| align=right|14,6|| align=right|2,990|| align=right|0,084|| align=right|10,56|| align=right|5,171||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97526)||2000 DA25|| align=right|14,0|| align=right|3,219|| align=right|0,141|| align=right|7,26|| align=right|5,773||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97527)||2000 DL25|| align=right|14,5|| align=right|3,075|| align=right|0,123|| align=right|3,53|| align=right|5,393||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97528)||2000 DW25|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,076|| align=right|10,11|| align=right|5,113||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97529)||2000 DL26|| align=right|14,1|| align=right|3,073|| align=right|0,092|| align=right|8,81|| align=right|5,386||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97530)||2000 DB28|| align=right|15,0|| align=right|3,153|| align=right|0,139|| align=right|1,66|| align=right|5,598||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97531)||2000 DD28|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,086|| align=right|11,67|| align=right|5,505||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97532)||2000 DS28|| align=right|15,2|| align=right|3,046|| align=right|0,060|| align=right|0,55|| align=right|5,314||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97533)||2000 DW29|| align=right|15,5|| align=right|2,944|| align=right|0,078|| align=right|0,75|| align=right|5,050||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97534)||2000 DX32|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,055|| align=right|1,57|| align=right|5,128||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97535)||2000 DY32|| align=right|14,9|| align=right|3,073|| align=right|0,143|| align=right|1,22|| align=right|5,386||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97536)||2000 DK34|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,081|| align=right|1,45|| align=right|5,429||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97537)||2000 DC35|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,006|| align=right|2,25|| align=right|5,380||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97538)||2000 DM35|| align=right|15,3|| align=right|3,077|| align=right|0,081|| align=right|3,41|| align=right|5,397||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97539)||2000 DF39|| align=right|14,3|| align=right|3,216|| align=right|0,119|| align=right|4,49|| align=right|5,766||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97540)||2000 DN41|| align=right|13,9|| align=right|3,056|| align=right|0,182|| align=right|2,10|| align=right|5,342||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97541)||2000 DV42|| align=right|13,4|| align=right|3,124|| align=right|0,190|| align=right|26,81|| align=right|5,520||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97542)||2000 DD43|| align=right|15,7|| align=right|3,017|| align=right|0,074|| align=right|2,61|| align=right|5,240||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97543)||2000 DE47|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,103|| align=right|8,91|| align=right|5,405||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97544)||2000 DG47|| align=right|15,5|| align=right|3,094|| align=right|0,083|| align=right|2,37|| align=right|5,441||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97545)||2000 DL48|| align=right|14,6|| align=right|3,107|| align=right|0,101|| align=right|8,24|| align=right|5,475||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97546)||2000 DE52|| align=right|14,3|| align=right|3,160|| align=right|0,101|| align=right|1,47|| align=right|5,617||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97547)||2000 DL55|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,192|| align=right|2,34|| align=right|5,381||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97548)||2000 DW55|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,014|| align=right|1,49|| align=right|5,150||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97549)||2000 DM58|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,123|| align=right|8,39|| align=right|5,117||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97550)||2000 DT59|| align=right|15,2|| align=right|2,975|| align=right|0,029|| align=right|1,38|| align=right|5,131||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97551)||2000 DO60|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,094|| align=right|4,81|| align=right|5,665||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97552)||2000 DQ63|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,052|| align=right|10,05|| align=right|5,704||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97553)||2000 DC64|| align=right|14,4|| align=right|2,998|| align=right|0,012|| align=right|8,38|| align=right|5,190||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97554)||2000 DB65|| align=right|15,5|| align=right|3,018|| align=right|0,136|| align=right|1,52|| align=right|5,243||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97555)||2000 DT68|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,174|| align=right|9,94|| align=right|5,449||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97556)||2000 DK69|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,074|| align=right|11,11|| align=right|5,381||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97557)||2000 DZ71|| align=right|14,1|| align=right|3,148|| align=right|0,151|| align=right|4,55|| align=right|5,584||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97558)||2000 DB73|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,163|| align=right|0,65|| align=right|5,613||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97559)||2000 DW75|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,102|| align=right|6,73|| align=right|3,408||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97560)||2000 DS76|| align=right|14,0|| align=right|3,458|| align=right|0,077|| align=right|4,77|| align=right|6,430||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97561)||2000 DQ77|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,169|| align=right|1,42|| align=right|5,633||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97562)||2000 DM78|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,069|| align=right|14,81|| align=right|5,183||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97563)||2000 DS82|| align=right|14,7|| align=right|2,799|| align=right|0,054|| align=right|4,47|| align=right|4,683||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97564)||2000 DM88|| align=right|14,7|| align=right|3,006|| align=right|0,146|| align=right|2,90|| align=right|5,210||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97565)||2000 DN91|| align=right|14,4|| align=right|3,225|| align=right|0,126|| align=right|1,18|| align=right|5,790||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97566)||2000 DG93|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,088|| align=right|14,60|| align=right|5,343||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97567)||2000 DH93|| align=right|14,0|| align=right|3,018|| align=right|0,082|| align=right|8,58|| align=right|5,242||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97568)||2000 DZ94|| align=right|14,0|| align=right|3,450|| align=right|0,063|| align=right|4,77|| align=right|6,407||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97569)||2000 DJ102|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,044|| align=right|10,52|| align=right|5,446||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97570)||2000 DM103|| align=right|14,7|| align=right|3,046|| align=right|0,048|| align=right|6,94|| align=right|5,316||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97571)||2000 DS103|| align=right|13,8|| align=right|3,229|| align=right|0,108|| align=right|11,80|| align=right|5,801||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97572)||2000 DU103|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,072|| align=right|11,38|| align=right|5,645||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97573)||2000 DC108|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,286|| align=right|16,47|| align=right|5,372||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97574)||2000 DA109|| align=right|15,3|| align=right|2,945|| align=right|0,045|| align=right|2,95|| align=right|5,054||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97575)||2000 DN109|| align=right|14,2|| align=right|2,999|| align=right|0,049|| align=right|10,13|| align=right|5,192||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97576)||2000 DK110|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,166|| align=right|16,59|| align=right|5,505||MBA||25. února 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(97577)||2000 DQ111|| align=right|15,0|| align=right|3,055|| align=right|0,220|| align=right|4,03|| align=right|5,339||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97578)||2000 DP116|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,047|| align=right|20,11|| align=right|5,523||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(97579)||2000 EX7|| align=right|14,3|| align=right|3,164|| align=right|0,122|| align=right|14,92|| align=right|5,628||MBA||4. března 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(97580)||2000 EP8|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,122|| align=right|2,45|| align=right|5,484||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97581)||2000 EL12|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,166|| align=right|8,91|| align=right|4,616||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97582)||2000 EP15|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,172|| align=right|1,14|| align=right|5,615||MBA||6. března 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(97583)||2000 EL16|| align=right|13,9|| align=right|3,087|| align=right|0,111|| align=right|8,59|| align=right|5,424||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97584)||2000 ET24|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,213|| align=right|15,77|| align=right|5,632||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97585)||2000 EW25|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,153|| align=right|5,12|| align=right|5,501||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97586)||2000 EQ26|| align=right|16,1|| align=right|1,955|| align=right|0,079|| align=right|19,54|| align=right|2,732||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97587)||2000 EN29|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,060|| align=right|17,58|| align=right|5,351||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97588)||2000 EL33|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,168|| align=right|6,18|| align=right|5,572||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97589)||2000 EM33|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,066|| align=right|7,36|| align=right|5,303||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97590)||2000 EQ33|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,070|| align=right|7,60|| align=right|3,706||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97591)||2000 EP34|| align=right|13,2|| align=right|3,235|| align=right|0,028|| align=right|15,15|| align=right|5,818||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97592)||2000 ER34|| align=right|13,6|| align=right|3,136|| align=right|0,172|| align=right|19,02|| align=right|5,552||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97593)||2000 EA36|| align=right|16,8|| align=right|2,346|| align=right|0,184|| align=right|2,13|| align=right|3,593||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97594)||2000 ET37|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,191|| align=right|15,91|| align=right|5,430||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97595)||2000 EX37|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,110|| align=right|4,47|| align=right|5,722||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97596)||2000 EM43|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,138|| align=right|1,11|| align=right|5,372||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97597)||2000 EV50|| align=right|15,3|| align=right|3,045|| align=right|0,162|| align=right|3,35|| align=right|5,313||MBA||11. března 2000||Boca Raton||B. A. Segal
|-
|(97598)||2000 EZ51|| align=right|15,3|| align=right|3,058|| align=right|0,151|| align=right|0,84|| align=right|5,347||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97599)||2000 EH57|| align=right|13,7|| align=right|3,189|| align=right|0,038|| align=right|21,77|| align=right|5,694||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97600)||2000 EY65|| align=right|15,8|| align=right|3,102|| align=right|0,135|| align=right|1,66|| align=right|5,463||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97601)||2000 EK67|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,113|| align=right|3,41|| align=right|4,557||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97602)||2000 EM69|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,175|| align=right|15,75|| align=right|5,368||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97603)||2000 EG76|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,078|| align=right|10,10|| align=right|5,150||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97604)||2000 EA77|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,066|| align=right|9,78|| align=right|5,454||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97605)||2000 EE77|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,072|| align=right|11,44|| align=right|5,435||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97606)||2000 EM77|| align=right|14,1|| align=right|3,088|| align=right|0,079|| align=right|9,17|| align=right|5,425||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97607)||2000 ER77|| align=right|14,6|| align=right|2,935|| align=right|0,059|| align=right|3,88|| align=right|5,027||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97608)||2000 EW82|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,122|| align=right|8,09|| align=right|5,557||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97609)||2000 EY85|| align=right|14,2|| align=right|2,748|| align=right|0,030|| align=right|5,55|| align=right|4,555||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97610)||2000 EG86|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,146|| align=right|4,41|| align=right|5,558||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97611)||2000 EW86|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,206|| align=right|9,27|| align=right|5,325||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97612)||2000 EH87|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,051|| align=right|8,58|| align=right|5,504||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97613)||2000 EK87|| align=right|14,3|| align=right|3,113|| align=right|0,105|| align=right|7,65|| align=right|5,492||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97614)||2000 EF88|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,116|| align=right|10,67|| align=right|5,343||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97615)||2000 EH99|| align=right|15,4|| align=right|3,106|| align=right|0,098|| align=right|2,17|| align=right|5,473||MBA||12. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97616)||2000 EU101|| align=right|15,9|| align=right|3,148|| align=right|0,104|| align=right|1,80|| align=right|5,584||MBA||14. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97617)||2000 EW104|| align=right|13,2|| align=right|3,205|| align=right|0,174|| align=right|14,79|| align=right|5,737||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97618)||2000 EH105|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,235|| align=right|10,81|| align=right|5,385||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97619)||2000 EZ107|| align=right|14,7|| align=right|3,117|| align=right|0,088|| align=right|8,91|| align=right|5,501||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97620)||2000 EA108|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,068|| align=right|8,44|| align=right|5,418||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97621)||2000 EE111|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,146|| align=right|10,48|| align=right|5,399||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(97622)||2000 EZ117|| align=right|14,2|| align=right|3,096|| align=right|0,191|| align=right|23,19|| align=right|5,447||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97623)||2000 EL118|| align=right|14,6|| align=right|3,182|| align=right|0,077|| align=right|11,62|| align=right|5,677||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97624)||2000 ES120|| align=right|13,9|| align=right|3,200|| align=right|0,117|| align=right|18,02|| align=right|5,723||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97625)||2000 EC121|| align=right|15,5|| align=right|2,794|| align=right|0,033|| align=right|4,42|| align=right|4,670||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97626)||2000 ED124|| align=right|14,4|| align=right|3,140|| align=right|0,164|| align=right|1,15|| align=right|5,564||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97627)||2000 EB128|| align=right|14,6|| align=right|2,894|| align=right|0,105|| align=right|27,81|| align=right|4,923||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97628)||2000 EW133|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,083|| align=right|8,32|| align=right|3,465||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97629)||2000 EW135|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,066|| align=right|15,73|| align=right|5,654||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97630)||2000 EC137|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,191|| align=right|2,64|| align=right|5,505||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97631)||2000 ED144|| align=right|14,4|| align=right|3,121|| align=right|0,056|| align=right|9,07|| align=right|5,512||MBA||3. března 2000||Anderson Mesa||L. H. Wasserman
|-
|(97632)||2000 EL145|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,187|| align=right|3,63|| align=right|5,376||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(97633)||2000 EY151|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,067|| align=right|6,55|| align=right|3,412||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(97634)||2000 EQ154|| align=right|14,4|| align=right|3,148|| align=right|0,138|| align=right|6,34|| align=right|5,585||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(97635)||2000 EB155|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,216|| align=right|15,41|| align=right|5,528||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97636)||2000 EC155|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,102|| align=right|10,62|| align=right|5,105||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97637)||2000 EQ156|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,158|| align=right|14,94|| align=right|5,386||MBA||10. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(97638)||2000 EO161|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,090|| align=right|2,44|| align=right|5,347||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97639)||2000 EN163|| align=right|14,7|| align=right|2,977|| align=right|0,121|| align=right|1,25|| align=right|5,135||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97640)||2000 EN165|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,114|| align=right|5,32|| align=right|5,664||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97641)||2000 EU169|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,010|| align=right|13,24|| align=right|5,384||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97642)||2000 EF170|| align=right|13,7|| align=right|3,156|| align=right|0,146|| align=right|21,42|| align=right|5,607||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97643)||2000 EG170|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,044|| align=right|10,60|| align=right|5,353||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97644)||2000 ET171|| align=right|14,8|| align=right|3,175|| align=right|0,046|| align=right|10,58|| align=right|5,655||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97645)||2000 EK183|| align=right|15,3|| align=right|3,041|| align=right|0,142|| align=right|11,50|| align=right|5,302||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97646)||2000 EK198|| align=right|13,9|| align=right|3,141|| align=right|0,035|| align=right|14,03|| align=right|5,565||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(97647)||2000 EG201|| align=right|14,1|| align=right|3,257|| align=right|0,055|| align=right|4,51|| align=right|5,878||MBA||5. března 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(97648)||2000 FU|| align=right|15,9|| align=right|1,915|| align=right|0,028|| align=right|21,09|| align=right|2,650||MBA||26. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97649)||2000 FK1|| align=right|15,8|| align=right|1,919|| align=right|0,050|| align=right|24,78|| align=right|2,659||MBA||26. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97650)||2000 FN2|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,144|| align=right|5,58|| align=right|5,612||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97651)||2000 FQ3|| align=right|13,7|| align=right|2,845|| align=right|0,060|| align=right|14,51|| align=right|4,799||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97652)||2000 FV7|| align=right|13,9|| align=right|3,059|| align=right|0,121|| align=right|15,29|| align=right|5,349||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97653)||2000 FH13|| align=right|13,6|| align=right|3,303|| align=right|0,070|| align=right|13,98|| align=right|6,003||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97654)||2000 FR17|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,062|| align=right|10,31|| align=right|5,628||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97655)||2000 FZ17|| align=right|14,4|| align=right|3,152|| align=right|0,142|| align=right|12,33|| align=right|5,596||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97656)||2000 FS19|| align=right|15,2|| align=right|3,088|| align=right|0,232|| align=right|10,72|| align=right|5,426||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97657)||2000 FN20|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,157|| align=right|6,42|| align=right|5,573||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97658)||2000 FC22|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,065|| align=right|11,27|| align=right|5,103||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97659)||2000 FF22|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,098|| align=right|7,07|| align=right|5,614||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97660)||2000 FC24|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,098|| align=right|15,53|| align=right|5,548||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97661)||2000 FN24|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,245|| align=right|12,51|| align=right|4,627||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97662)||2000 FD26|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,096|| align=right|5,70|| align=right|5,577||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97663)||2000 FU29|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,158|| align=right|3,83|| align=right|3,246||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97664)||2000 FK31|| align=right|14,9|| align=right|2,318|| align=right|0,055|| align=right|11,43|| align=right|3,527||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97665)||2000 FL32|| align=right|14,3|| align=right|3,139|| align=right|0,094|| align=right|3,20|| align=right|5,560||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97666)||2000 FJ33|| align=right|14,1|| align=right|3,106|| align=right|0,227|| align=right|6,75|| align=right|5,474||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97667)||2000 FZ37|| align=right|13,9|| align=right|3,192|| align=right|0,209|| align=right|25,46|| align=right|5,702||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97668)||2000 FG39|| align=right|15,0|| align=right|3,133|| align=right|0,145|| align=right|2,63|| align=right|5,545||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97669)||2000 FL40|| align=right|13,8|| align=right|3,098|| align=right|0,032|| align=right|9,78|| align=right|5,453||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97670)||2000 FN42|| align=right|15,9|| align=right|1,958|| align=right|0,103|| align=right|21,78|| align=right|2,740||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97671)||2000 FT46|| align=right|14,5|| align=right|2,702|| align=right|0,215|| align=right|8,77|| align=right|4,442||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97672)||2000 FW46|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,183|| align=right|11,13|| align=right|5,564||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97673)||2000 FW47|| align=right|13,3|| align=right|2,986|| align=right|0,042|| align=right|11,07|| align=right|5,158||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97674)||2000 FJ50|| align=right|15,3|| align=right|2,477|| align=right|0,102|| align=right|6,59|| align=right|3,897||MBA||31. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(97675)||2000 FG55|| align=right|15,0|| align=right|3,159|| align=right|0,136|| align=right|4,67|| align=right|5,613||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97676)||2000 FW56|| align=right|14,0|| align=right|3,182|| align=right|0,059|| align=right|21,52|| align=right|5,676||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97677)||2000 FE57|| align=right|14,5|| align=right|3,057|| align=right|0,115|| align=right|9,46|| align=right|5,343||MBA||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(97678)||2000 GS1|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,117|| align=right|5,46|| align=right|5,605||MBA||4. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(97679)||2000 GG2|| align=right|16,2|| align=right|1,571|| align=right|0,133|| align=right|50,82|| align=right|1,969||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97680)||2000 GM7|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,231|| align=right|4,84|| align=right|3,627||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97681)||2000 GA9|| align=right|15,3|| align=right|2,999|| align=right|0,150|| align=right|1,64|| align=right|5,193||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97682)||2000 GC10|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,076|| align=right|0,92|| align=right|5,280||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97683)||2000 GV12|| align=right|17,1|| align=right|2,449|| align=right|0,182|| align=right|1,75|| align=right|3,831||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97684)||2000 GZ16|| align=right|14,4|| align=right|3,235|| align=right|0,113|| align=right|1,42|| align=right|5,817||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97685)||2000 GD17|| align=right|14,3|| align=right|3,095|| align=right|0,072|| align=right|2,78|| align=right|5,443||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97686)||2000 GK20|| align=right|14,2|| align=right|3,000|| align=right|0,220|| align=right|10,12|| align=right|5,195||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97687)||2000 GN20|| align=right|15,1|| align=right|3,198|| align=right|0,133|| align=right|0,95|| align=right|5,718||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97688)||2000 GX22|| align=right|15,4|| align=right|3,216|| align=right|0,073|| align=right|11,36|| align=right|5,765||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97689)||2000 GE26|| align=right|14,9|| align=right|3,254|| align=right|0,097|| align=right|5,56|| align=right|5,869||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97690)||2000 GO28|| align=right|14,1|| align=right|3,177|| align=right|0,078|| align=right|9,29|| align=right|5,661||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97691)||2000 GL31|| align=right|14,6|| align=right|3,195|| align=right|0,096|| align=right|5,48|| align=right|5,710||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97692)||2000 GO36|| align=right|14,6|| align=right|3,139|| align=right|0,137|| align=right|1,31|| align=right|5,560||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97693)||2000 GX45|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,055|| align=right|21,09|| align=right|5,789||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97694)||2000 GD46|| align=right|14,6|| align=right|3,142|| align=right|0,147|| align=right|5,47|| align=right|5,567||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97695)||2000 GK49|| align=right|13,9|| align=right|3,204|| align=right|0,181|| align=right|1,01|| align=right|5,735||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97696)||2000 GR50|| align=right|14,0|| align=right|3,081|| align=right|0,119|| align=right|7,92|| align=right|5,408||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97697)||2000 GF52|| align=right|14,2|| align=right|3,048|| align=right|0,236|| align=right|4,43|| align=right|5,319||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97698)||2000 GX52|| align=right|14,9|| align=right|3,204|| align=right|0,131|| align=right|5,64|| align=right|5,734||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97699)||2000 GP57|| align=right|16,6|| align=right|2,205|| align=right|0,241|| align=right|2,24|| align=right|3,274||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97700)||2000 GU62|| align=right|13,9|| align=right|3,982|| align=right|0,194|| align=right|3,05|| align=right|7,945||HLD||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97701)||2000 GR66|| align=right|16,1|| align=right|2,123|| align=right|0,108|| align=right|1,49|| align=right|3,093||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97702)||2000 GG67|| align=right|14,5|| align=right|2,981|| align=right|0,204|| align=right|6,54|| align=right|5,145||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97703)||2000 GS69|| align=right|16,1|| align=right|2,139|| align=right|0,160|| align=right|1,91|| align=right|3,128||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97704)||2000 GB76|| align=right|14,3|| align=right|3,150|| align=right|0,137|| align=right|4,23|| align=right|5,590||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97705)||2000 GM77|| align=right|14,9|| align=right|3,014|| align=right|0,243|| align=right|1,45|| align=right|5,231||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97706)||2000 GQ81|| align=right|15,3|| align=right|3,162|| align=right|0,158|| align=right|1,68|| align=right|5,622||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97707)||2000 GP83|| align=right|14,0|| align=right|3,175|| align=right|0,044|| align=right|9,58|| align=right|5,657||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97708)||2000 GZ84|| align=right|15,2|| align=right|2,792|| align=right|0,101|| align=right|13,52|| align=right|4,665||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97709)||2000 GE85|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,085|| align=right|14,78|| align=right|4,438||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97710)||2000 GU85|| align=right|15,4|| align=right|2,524|| align=right|0,087|| align=right|13,13|| align=right|4,010||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97711)||2000 GD86|| align=right|14,4|| align=right|3,040|| align=right|0,096|| align=right|10,35|| align=right|5,300||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97712)||2000 GD87|| align=right|14,2|| align=right|3,192|| align=right|0,101|| align=right|19,37|| align=right|5,701||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97713)||2000 GS88|| align=right|14,0|| align=right|3,214|| align=right|0,089|| align=right|9,46|| align=right|5,760||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97714)||2000 GU90|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,157|| align=right|6,47|| align=right|5,670||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97715)||2000 GN92|| align=right|14,7|| align=right|3,222|| align=right|0,138|| align=right|1,10|| align=right|5,781||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97716)||2000 GC100|| align=right|13,9|| align=right|3,156|| align=right|0,152|| align=right|4,69|| align=right|5,607||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97717)||2000 GX102|| align=right|14,0|| align=right|3,195|| align=right|0,141|| align=right|5,88|| align=right|5,711||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97718)||2000 GU107|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,101|| align=right|10,99|| align=right|4,233||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97719)||2000 GW113|| align=right|13,1|| align=right|3,222|| align=right|0,128|| align=right|16,30|| align=right|5,783||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97720)||2000 GF115|| align=right|14,2|| align=right|3,030|| align=right|0,176|| align=right|9,23|| align=right|5,274||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97721)||2000 GU115|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,107|| align=right|2,43|| align=right|5,574||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97722)||2000 GE128|| align=right|14,6|| align=right|3,100|| align=right|0,182|| align=right|10,53|| align=right|5,458||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97723)||2000 GD137|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,160|| align=right|13,26|| align=right|5,708||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97724)||2000 GN138|| align=right|14,0|| align=right|3,429|| align=right|0,064|| align=right|14,63|| align=right|6,349||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97725)||2000 GB147|| align=right|18,6|| align=right|1,799|| align=right|0,309|| align=right|18,20|| align=right|2,412||AMR||2. dubna 2000||Mauna Kea||D. J. Tholen; R. Whiteley
|-
|(97726)||2000 GE161|| align=right|14,6|| align=right|3,224|| align=right|0,084|| align=right|13,45|| align=right|5,788||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97727)||2000 GG163|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,172|| align=right|10,14|| align=right|5,591||MBA||9. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97728)||2000 GV165|| align=right|15,6|| align=right|2,913|| align=right|0,035|| align=right|1,20|| align=right|4,970||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97729)||2000 GF166|| align=right|14,8|| align=right|3,218|| align=right|0,176|| align=right|0,76|| align=right|5,771||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97730)||2000 GA169|| align=right|13,8|| align=right|3,155|| align=right|0,120|| align=right|27,45|| align=right|5,604||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97731)||2000 GO169|| align=right|14,7|| align=right|3,201|| align=right|0,112|| align=right|8,24|| align=right|5,725||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97732)||2000 GL171|| align=right|14,2|| align=right|3,029|| align=right|0,135|| align=right|5,89|| align=right|5,272||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97733)||2000 GA174|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,146|| align=right|8,62|| align=right|5,688||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97734)||2000 HB5|| align=right|15,7|| align=right|1,908|| align=right|0,120|| align=right|21,33|| align=right|2,634||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97735)||2000 HD12|| align=right|16,1|| align=right|2,130|| align=right|0,098|| align=right|1,61|| align=right|3,107||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97736)||2000 HT21|| align=right|16,6|| align=right|2,164|| align=right|0,088|| align=right|3,55|| align=right|3,183||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97737)||2000 HX27|| align=right|15,9|| align=right|1,976|| align=right|0,056|| align=right|23,02|| align=right|2,778||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97738)||2000 HK28|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,175|| align=right|27,69|| align=right|5,646||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97739)||2000 HP28|| align=right|15,1|| align=right|1,959|| align=right|0,085|| align=right|24,52|| align=right|2,740||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97740)||2000 HM30|| align=right|14,3|| align=right|3,077|| align=right|0,117|| align=right|14,79|| align=right|5,398||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97741)||2000 HP33|| align=right|16,2|| align=right|1,882|| align=right|0,092|| align=right|26,21|| align=right|2,582||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97742)||2000 HF34|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,208|| align=right|16,48|| align=right|5,584||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97743)||2000 HQ42|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,173|| align=right|13,37|| align=right|4,587||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97744)||2000 HL43|| align=right|14,9|| align=right|3,185|| align=right|0,230|| align=right|2,07|| align=right|5,683||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97745)||2000 HO43|| align=right|18,2|| align=right|2,151|| align=right|0,041|| align=right|1,12|| align=right|3,154||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97746)||2000 HQ52|| align=right|16,1|| align=right|2,159|| align=right|0,203|| align=right|4,05|| align=right|3,172||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97747)||2000 HC74|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,174|| align=right|16,81|| align=right|5,412||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97748)||2000 HF79|| align=right|13,8|| align=right|3,230|| align=right|0,138|| align=right|20,57|| align=right|5,804||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97749)||2000 HS83|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,185|| align=right|18,90|| align=right|5,447||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97750)||2000 HX83|| align=right|13,4|| align=right|3,195|| align=right|0,113|| align=right|22,89|| align=right|5,709||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek